Ráfaga puede referirse a:

Música 
 Banda Ráfaga, technobanda mexicana desde 1993.
 Ráfaga, banda de música tropical argentina formada en 1994.

Meteorología 
 Ráfaga (viento) o ramalazo, aumento fuerte, repentino y de corta duración de la velocidad del viento.
 Ráfaga descendente o reventón, fuerte sistema de viento en el nivel del suelo que procede de una fuente superior.
 Frente de ráfaga, zona de separación en microescala o en mesoescala de aire frío de tormentas.

Otros 
 Modo ráfaga, en fotografía, procedimiento que permite tomar varias imágenes consecutivas, mientras se mantiene presionado el disparador.
 Ráfaga rápida de radio, en radioastronomía, fenómeno astrofísico de gran energía de origen desconocido.